Dahlerup är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Emil Dahlerup (1813–1890), guvernör på Färöarna
 Drude Dahlerup (född 1945), dansk-svensk professor i statsvetenskap
 Edouard August Dahlerup
 Hans Dahlerup (1790–1872), dansk sjöofficer i österrikisk tjänst
 Karen Dahlerup (född 1920), dansk socialdemokratisk politiker
 Pil Dahlerup (född 1939), dansk litteraturvetare
 Troels Dahlerup (1925–2006), dansk historiker
 Valdemar Dahlerup (1815–1894), dansk dövstumspedagog
 Ulla Dahlerup
 Ursula Dahlerup
 Verner Dahlerup (1859–1938), dansk filolog
 Vilhelm Dahlerup (1836–1907), dansk arkitekt

Danska efternamn